Carson může být:

jména a příjmení
Carson (příjmení), příjmení osob
Carson (jméno), křestní jméno

lidská sídla a územní celky
Carson, město v Kalifornii v USA
Carson City, hlavní město státu Nevada v USA
Carson (Iowa)
Carson (Nové Mexiko)
Carson (Severní Dakota)
Carson (Virginie)
Carson (Washington)
Carson (Wisconsin)
Carson City (Michigan)
Carson Township (Minnesota)
Fort Carson, Colorado, základna Armády Spojených států amerických
Kit Carson (Colorado)
Kit Carson County (Colorado)
West Carson (Kalifornie)
budovy

 Carson Mansion, viktoriánský dům v Eureca v Kalifornii